Ilaria Borletti Buitoni (1955-), femme politique italienne.

Borletti peut aussi être une entreprise : 
 , entreprise italienne de pièces mécaniques.